Primeira Guerra Civil Sudanesa (1955-1972) — conflito entre o governo do Sudão e os rebeldes do sul
 Segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005) — conflito entre o governo do Sudão e os rebeldes do sul

Outros 
Conflito de Darfur (2003-presente)
Conflitos tribais sudaneses (2009-presente)
Conflito no sul do Sudão (2011–presente)
Guerra Civil Sul-Sudanesa (2013-2020)

Desambiguações de guerras e batalhas